Лихтенштейн на I Европейских играх, которые прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана, в городе Баку, был представлен 6 спортсменами в 4 видах спорта.

Состав команды

Примечания 

Страны на Европейских играх 2015 года
Лихтенштейн на Европейских играх 
Спорт в Лихтенштейне